Ulitz ist der Nachname von:

 Arnold Ulitz (1888–1971), deutscher Schriftsteller aus Schlesien.
 Otto Ulitz (1885–1972), deutscher Politiker, führender Vertreter der deutschen Minderheit in Ostoberschlesien, nach dem Zweiten Weltkrieg langjähriger Sprecher der Landsmannschaft der Oberschlesier.